Denumirea de Moghila se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Moghila, un sat în comuna Tundja, regiunea Iambol;
 Moghila, un sat în comuna Stara Zagora, regiunea Stara Zagora;
 Moghila, un sat în comuna Kaspicean, regiunea Șumen.